Айви Лебелль (, ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель, лауреатка премии NightMoves Award.

Биография 
Родилась и выросла в Лос-Анджелесе, в семье отца итальянского происхождения. Имеет американские, французские, ирландские и итальянские корни. В подростковом возрасте переехала в Студио-Сити. Была воспитана как католичка и получила консервативное образование. В 19 лет начала работать визажистом, периодически подрабатывая танцовщицей и эротической фотомоделью.

Благодаря профессии визажиста познакомилась с порноиндустрией, работая на съёмках фильмов. Именно здесь Айви заинтересовалась профессией порноактрисы, в которой и дебютировала в феврале 2017 года, в возрасте 30 лет, снявшись впервые для студии Amateur Allure. Через некоторое время была нанята Splieger Girls.

Как и другие актрисы, начавшие карьеру после 30 лет, считается актрисой MILF. Снимается для таких студий, как Many Vids, Evil Angel, Jules Jordan Video, X Empire, Elegant Angel, Pervcity, Burning Angel, Kink.com, Brazzers, West Coast Productions, 3rd Degree, Filly Films и других.

В 2018 году была номинирована на XBIZ Award в категории «лучшая секс-сцена в табу-фильме» за роль в My Stepsister and I Share Cock. Также в 2018 году получила NightMoves Award в категории «лучшие ягодицы (выбор поклонников)». В этом же году впервые снялась в сцене анального секса в фильме Big Wet Asses 2.

В 2019 году была номинирована на XBIZ Award в категории «лучшая старлетка».

На май 2021 года снялась более чем в 260 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Interviews 3,
 Battle of the Asses 7,
 Big Boob Anal Babes,
 Curves For Days 2,
 Fill Me Up! 2,
 Lesbian Anal Sex Play,
 Open My Ass 2,
 Platinum Pussy 3,
 Raw 31,
 Wife Swap Orgy.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
MILF-порнография